Guidon steht für:

 Fahrradlenker in der Schweiz
 Guidon (Feldzeichen), eine Truppenfahne
 Guidon (Offizier), rangniederster Offizier der schweren Kavallerie

Guidon ist der Familienname folgender Personen:
 Giachem Guidon (* 1961), Schweizer Skilangläufer
 Jacques Guidon (1931–2021), Schweizer bildender Künstler und Schriftsteller
 Jon Guidon (1892–1966), Schweizer Dichter
 Niède Guidon (* 1933), brasilianische Archäologin

Siehe auch:
 Gvidonas, Vorname